Le tableau ci-dessous fournit la date de début des dynasties égyptiennes selon différents auteurs :

! width="10%" | Dynastie
! width="10%" | J. H. Breasted
! width="10%" | 
! width="10%" | 
! width="10%" | James Mellaart
! width="10%" | E. Meyer
! width="10%" | C. Vandersleyen
! width="10%" | J. Vercoutter
! width="10%" | Cambridge Ancient History
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Époque thinite
|- align="center"
|  || -3400 || -3150 || -2955 || -3400 || -3315 ±100 || - || -3185 || -3100
|- align="center"
|  || - || -2925 || -2780 || -3200 || - || - || -2930 || -2900
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Ancien Empire
|- align="center"
|  || -2980 || -2700 || -2635 || -2950 || -2895 ±100 || - || -2735 || -2730
|- align="center"
|  || -2900 || -2625 || -2570 || -2850 || -2840 ±100 || - || -2630 || -2613
|- align="center"
|  || -2750 || -2510 || -2450 || -2725 || -2680 ±100 || - || -2510 || -2494
|- align="center"
|  || -2625 || -2460 || -2290 || -2570 || -2540 ±100 || - || -2350 || -2345
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Première Période intermédiaire
|- align="center"
|  || -2475 || -2200 || -2155 || -2388 || - || - || - || -2181
|- align="center"
|  || -2475 || - || - || -2388 || - || - || - || -
|- align="center"
|  || -2445 || -2160 || - || - || -2360 ±100 || -2160 || - || -2160
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -2130
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Moyen Empire
|- align="center"
|  || -2160 || -2160 || -2134 || -2287 || -2137 || - || -2133 || -
|- align="center"
|  || -2000 || -1991 || -1991 || -2155 || -2000 / -1997 || -1994 || - || -1991
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Deuxième Période intermédiaire
|- align="center"
|  || -1788 || -1785 || -1946 || - || -1797 || - || -1786 || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || -1730 || -1655 || -1791 || - || -1634 || - || -1674
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -1684
|- align="center"
|  || - || -1650 || - || - || - || -1634 || - || -
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Nouvel Empire
|- align="center"
|  || -1580 || -1552 || -1552 || -1567 || -1580 / -1575 || -1543 || - || -1567
|- align="center"
|  || -1315 || -1295 || -1306 || -1320 || -1320 || -1292 || - || -1320
|- align="center"
|  || -1200 || -1188 || -1196 / -1186 || -1200 || -1200 || -1188 || - || -1200
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Troisième Période intermédiaire
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Basse époque
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|  || - || - || - || - || - || - || - || -
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Alexandre le Grand
|-style="background: #CCCCAA"
| colspan="10" | Dynastie lagide
|-
|}

Une étude internationale réalisée par des laboratoires français et étrangers publiée dans la revue Science le 18 juin 2010, établit une chronologie absolue en datant au carbone 14 une collection de  (plantes, fruits, textiles ou paniers d'époque prêtés par les musées). Cette étude corrèle les études archéologiques jusque-là menées, en apportant quelques révisions : la chronologie obtenue correspond à la plupart des travaux déjà menés par les égyptologues. Cependant, elle nécessite quelques révisions historiques. Par exemple, l’Ancien Empire serait antérieur aux estimations chronologiques jusqu’alors proposées.

Notes et références

Bibliographie 

  ;
  ;
  ;

Article connexe 
Liste de dynasties

Index égyptologique
Histoire de l'Égypte antique